Об'єкти NGC
Дракон (сузір'я)
Галактики